Калиновец — название населённых пунктов:

Россия 
 Калиновец — посёлок в Воротынском районе Нижегородской области.
 Калиновец — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Калиновец — село в Сасовском районе Рязанской области.

Украина 
 Калиновец — бывшая деревня в Шосткинском районе Сумской области, ныне часть села Вовна.